— японская теннисистка; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2018); победительница пяти турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2011).

Общая информация 
Эри в теннисе с восьми лет; любимое покрытие — хард; лучшие удары: форхенд и действия у сетки.

Ныне тренируется в теннисной академии Ай Сугиямы, периодически работая с её матерью Фусако.

Спортивная карьера 
Первые игры на турнирах ITF Ходзуми провела в 2009 году, но полноценную взрослую карьеру начала в 2012 году. В том же году она выиграла первые взрослые титулы в парном разряде. В 2013 году она добилась победы и в одиночном разряде. В основных соревнованиях WTA Тура японская теннисистка дебютировала весной 2014 года. В ноябре 2014 года Ходзуми выиграла 50-тысячник ITF в Бендиго. В феврале 2015 года она дебютировала за сборную Японии в розыгрыше Кубка Федерации. Осенью она смогла выиграть 100-тысячник ITF в Нанкине в парном разряде вместе с Сюко Аоямой.

В апреле 2016 года Ходзуми в паре с Мию Като взяла первый титул WTA, став победительницей турнира в Катовице. В основной сетке турниров серии Большого шлема в парном разряде Ходзуми впервые сыграла в мае на Ролан Гаррос. Летом Ходзуми в паре с Мисаки Дои сыграла на Олимпийских играх, где они проиграли во втором раунде.

В январе 2017 году японка единственный раз в карьере сыграла в основной сетке Большого шлема в одиночном разряде, попав через квалификацию на Открытый чемпионат Австралии. В парном же разряде того турнира с Мию Като удалось дойти до полуфинала. В 2018 году на Ролан Гаррос Ходзуми сыграла в альянсе с Макото Ниномией. Японская пара смогла неожиданно дойти до финала. В четвертьфинале они выбили с турнира первых номеров посева Тимею Бабош и Кристину Младенович (7-6, 6-3). В финале Ниномия и Ходзуми уступили чешским теннисисткам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой (3-6, 3-6). В парном рейтинге Ходзуми поднялась на 31-е место. В сентябре в команде с китаянкой Чжан Шуай она выиграла второй титул WTA на соревнованиях в Хиросиме.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (12)

Победы (5) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (10)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (46)

Победы (23)

Поражения (23)

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Профиль на сайте JTA

Теннисисты Японии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года